|-
| 139801 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139802 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139803 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139804 - ||  || 10 septembrie 2001 || Farpoint || 
|-
| 139805 - ||  || 11 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139806 - ||  || 11 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139807 - ||  || 11 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139808 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139809 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139810 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139811 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139812 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139813 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139814 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139815 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139816 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139817 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139818 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139819 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139820 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139821 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139822 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139823 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139824 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139825 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139826 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139827 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139828 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139829 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139830 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139831 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139832 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139833 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139834 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139835 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139836 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139837 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139838 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139839 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139840 - ||  || 9 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139841 - ||  || 11 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 139842 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139843 - ||  || 12 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139844 - ||  || 11 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139845 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139846 - ||  || 11 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139847 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139848 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139849 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139850 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139851 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139852 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139853 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139854 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139855 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139856 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139857 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139858 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139859 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139860 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139861 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139862 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139863 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139864 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139865 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139866 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139867 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139868 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139869 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139870 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139871 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139872 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139873 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139874 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139875 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139876 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139877 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139878 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139879 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139880 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139881 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139882 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139883 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139884 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139885 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139886 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139887 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139888 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139889 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139890 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139891 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139892 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139893 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139894 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139895 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139896 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139897 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139898 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139899 - ||  || 11 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139900 - ||  || 12 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-